Shuangqiao ist mehrdeutig. Es bezeichnet 

den Stadtbezirk Shuangqiao (双桥区) von Chengde in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Shuangqiao (Chengde);
den ehemaligen Stadtbezirk Shuangqiao (双桥区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Shuangqiao (Chongqing);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Danleng in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangqiao (Danleng);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) des Stadtbezirks Dinghai in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Shuangqiao (Dinghai);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) des Stadtbezirks Kaiping in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Shuangqiao (Kaiping);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Qidong in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Shuangqiao (Qidong);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Shou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Shuangqiao (Shou);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) des Stadtbezirks Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shuangqiao (Shunqing);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Shuangqiao (Wanzai);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Shuangqiao (Wuming);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) der Stadt Yongcheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Shuangqiao (Yongcheng);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) des Kreises Yuncheng in der Provinz Shandong, siehe Shuangqiao (Yuncheng);
die Großgemeinde Shuangqiao (双桥镇) im Kreis Ziyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Shuangqiao (Ziyang);
die Gemeinde Shuangqiao (双桥乡) des Stadtbezirks Dongxing in der Provinz Sichuan, siehe Shuangqiao (Dongxing);
die Gemeinde Shuangqiao (双桥乡) des Stadtbezirks Hanjiang in der Provinz Jiangsu, siehe Shuangqiao (Hanjiang);
die Gemeinde Shuangqiao (双桥乡) des Stadtbezirks Qujiang in der Provinz Zhejiang, siehe Shuangqiao (Qujiang);
die Gemeinde Shuangqiao (双桥乡) des Kreises Suichuan in der Provinz Jiangxi, siehe Shuangqiao (Suichuan);
das Straßenviertel Shuangqiao (双桥街道) des Stadtbezirks Hanjiang in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Shuangqiao (Hanjiang);
das Straßenviertel Shuangqiao (双桥街道) des Stadtbezirks Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Shuangqiao (Xuanzhou).